Ива́н Козло́вский: 
 Козловский, Иван Николаевич (род. 1997) — российский боксёр.
 Козловский, Иван Павлович (1869 — не ранее 1940) — российский историк.
 Козловский, Иван Семёнович (1900—1993) — советский оперный певец, тенор.